August Vanistendael, Belgisch syndicalist
 Frans Vanistendael, Belgisch rechtsgeleerde en hoogleraar
 Geert van Istendael, Belgisch schrijver, dichter, essayist, publicist, vertaler, journalist en nieuwslezer
 Judith Vanistendael, Belgisch striptekenares en illustratrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam